Афинский трамвай — вид городского общественного транспорта Афин. Современная система открыта в 2004 году. Эксплуатантом системы была компания  (Tram S.A.). В июне 2011 года произошло слияние компаний ,  и  с образованием компании , Urban Rail Transport S.A., ), подразделения , Athens Urban Transport Organisation S.A., ).

На данный момент трамвайная система состоит из 3 линий общей протяжённостью 27 километров и включающих в себя 48 остановок:

1) Синтагма-Вула

2) Синтагма-Нео Фалиро(SEF)

3) Нео Фалиро(SEF)-Вула

История Афинского трамвая начинается в 1882 году, когда по городу забегали конки. В 1908 году перешли на электрическую тягу, которая функционировала до 1960-го года в центральной части города, а в 1977 году закрылась последняя линия Перама-Пирей.

В период максимального развития трамвайная система насчитывала 21 линию:

 1: Ακαδημία — Καλλιθέα — Νέο Φάληρο/Έδεμ

 2: Ομόνοια — Ζάππειο

 3: Ομόνοια — Πατήσια

 4: Ομόνοια — Ρουφ

 5: Ομόνοια — Σταθμός Λαρίσης

 6: Ομόνοια — Αχαρνών

 7: Ομόνοια — Αμπελόκηποι

 8: Ομόνοια — Σεπόλια

 9: Ομόνοια — Πετράλωνα

 10: Ιπποκράτους — Βοτανικός

 11: Ιπποκράτους — Κολοκυνθού

 12: Ακαδημία — Παγκράτι

 13: Αμπελόκηποι — Λεωφόρος Αλεξάνδρας — Οδός Πατησίων

 14: Αμπελόκηποι — Λεωφόρος Αλεξάνδρας — Οδός Χαριλάου Τρικούπη

 15: Μοναστηράκι — Σύνταγμα — Μαράσλειος

 16: Ακαδημία — Ακρόπολη — Θησείο

 17: Άγιος Βασίλειος — Νέο Φάληρο

 18: Νέο Φάληρο — Οδός Μακράς Στοάς

 19: Πειραιάς — Φρεαττύδα

 20: Πειραιάς — Καστέλλα — Νέο Φάληρο

 21: Άγιος Βασίλειος — Παλαμηδίου

 Κ: Πλατεία Λαυρίου — Αττική

На данный момент существуют планы строительства новых трамвайных линий. В первую очередь продление линии до Пирея, а затем и до Перамы. Также рассматривается возможность строительства трамвайной линии от Синтагмы до Ано-Патисия и до Зографос.

По планам городского транспортного управления Афин к 2018 году трамвайная сеть города должна расшириться до 50 километров и ежедневные перевозки достигнуть 200 тыс. человек (ныне 65 тыс.), а количество вагонов увеличиться до 100.

См. также 
 Афинский троллейбус

Примечания

Ссылки 

 

Транспорт Афин
Трамвайные системы Греции